Анато́лий Алекса́ндрович Ко́ршунов () — советский футболист, нападающий. Мастер спорта СССР. Кавалер ордена Дружбы. Бывший председатель совета директоров трансферной компании «Совинтерспорт».

Его брат Сергей — также футболист, выступал за московские «Динамо», «Спартак» и другие клубы.

Карьера

Игрока 
Начинал играть в Москве на стадионе Юных пионеров. В 1956 был в составе молодёжной команды «Крылья Советов-III». В июле того же года Анатолия пригласили в «Динамо». В составе «бело-голубых» он дебютировал в 1957 году, проведя 2 матча и став чемпионом страны. В следующем сезоне Коршунов сыграл 1 матч и стал обладателем серебряной медали первенства. В 1959 он вновь выиграл чемпионат СССР. В 1962 году Анатолий перешёл в «Спартак» и в первом же сезоне выиграл первенство СССР. В 1963 году за «Спартак» Коршунов сыграл 4 матча.

После этого играл за «Шахтёр» и «Черноморец» в первой группе «А», а завершил карьеру в запорожском «Металлурге», в 1968 году во второй группе «А».

Тренера 
По окончании выступлений Анатолий стал тренером. С красным дипломом он закончил ВШТ и стал тренером-селекционером в «Спартаке». Затем был помощником главного тренера «Спартака», молодёжной сборной СССР и «Динамо». Также был начальником команды в «Красной Пресне».

Достижения 
  «Динамо»
 Чемпион СССР (2): 1957, 1959

  «Спартак»
 Чемпион СССР: 1962
 Обладатель Кубка СССР: 1963

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Металлург» Запорожье